Журнал «Fantasy & Science Fiction» () или просто «F&SF» — один из старейших американских жанровых журналов, издающихся до сих пор. Журнал в основном посвящён направлениям фэнтези и научной фантастике.

История 
Идея журнала, как издания «мистерии», где печатались бы различные фэнтезийные триллеры, ужастики и детективы, была предложена издательству «Mystery House» американскими редактором  и критиком и писателем Энтони Бучером. До этого они в течение нескольких лет искали издателя. Первый номер «The Magazine of Fantasy» вышел в октябре 1949 года 70-тысячным тиражом. Со второго номера Бучер решил несколько расширить тематику, научная фантастика была в те годы популярной, и журнал стал называться «The Magazine of Fantasy & Science Fiction».

В дальнейшем шефство над журналом взяло издательство «Fantasy House» (как и «Mistery House», являлось филиалом более крупного «Lawrence Spivak’s Mercury Press»), а с 1958 года издаётся самим «Mercury Press». Благодаря солидным гонорарам удалось привлечь известных авторов (Р. Брэдбери, С. Де Камп, Д. Найт, К. Невилл, Т. Старджон и другие), с 1952 года под патронажем журнала выходят антологии лучших произведений, впервые напечатанных в журнале «F&SF». С февраля 1951 году журнал начинает выходить раз в два месяца (до этого выходил раз в квартал), а с августа 1952 года — ежемесячно. К тому же, помимо США, журнал начинает выходить (правда, недолго) в Великобритании (67 номеров в период с 1953 по 1964 годы) и Австралии (14 выпусков в период с 1954 по 1958 годы).

С ноября 1958 по февраль 1992 года (перед самой смертью автора) в каждом номере (всего 399 выпусков) печаталась научно-популярная статья Айзека Азимова. С 1962 года «The Magazine of Fantasy & Science Fiction» начал практиковать специальные выпуски, которые были полностью посвящены какому-нибудь известному автору жанра.

В 1968 году журнал совместно с издательством «Pyramid Books» учредили и организовали конкурс на лучший научно-фантастический роман. Первое место и главный приз в 5000 $ выиграл писатель Пирс Энтони, написавший роман «Сос по прозвищу Верёвка». В октябре 1987 года название снова изменилось и журнал стал называться «Fantasy & Science Fiction».

Когда в 2000 году журнал был выкуплен главным редактором Гордоном Ван Гелдером () у прежнего владельца, Эдварда Фермана (), с 2001 года изданием стало заниматься издательство «Spilogale, Inc». С 2009 года «F&SF» выходит раз в два месяца (с 10 % потерей объёма).

Хронология

Названия 
 «The Magazine of Fantasy», 1949 год (только первый номер);
 «The Magazine of Fantasy & Science Fiction», с начала 1950 по сентябрь 1987 года;
 «Fantasy & Science Fiction» (сокр. F&SF), с октября 1987 года.

Редакторы журнала 
За все время существования журнала пост главного редактора занимали:
 Фрэнсис Маккомас (), с 1949 по август 1954 года;
 Энтони Бучер (), с 1949 по август 1958 года;
 Сирил Корнблат (), 1958 год;
 Уильям Тенн (), 1958 год;
 Роберт Миллс (), с сентября 1958 по март 1962 года;
 Эйв Дэвидсон (), с апреля 1962 по ноябрь 1964 года;
 Джозеф Ферман (), с декабря 1964 по декабрь 1965 года;
 Эдвард Ферман (), с января 1966 по июнь 1991 года;
 Кристин Кэтрин Раш (), с июля 1991 по май 1997 года;
 Гордон Ван Гелдер (), с июня 1997 по январь 2015 года.
 Чарльз Коулман Финлей (), с марта 2015 по настоящее время.

Издательства 
За время существования «F&SF» неоднократно менялись издательства:
 Издательство «Mystery House» в Конкорде (штат Нью-Гэмпшир), 1949 год;
 Издательство «Fantasy House» в Нью-Йорке (штат Нью-Йорк), с начала 1950 по февраль 1958 года;
 Издательство «Mercury Press» в Нью-Йорке (штат Нью-Йорк), с марта 1958 по январь 1971 года;
 Издательство «Mercury Press» в Корнуолле (штат Коннектикут), с февраля 1971 по январь 2001 года;
 Издательство «Spilogale, Inc.» в Хобокене (штат Нью-Джерси), с февраля 2001 года.

Специальные выпуски 
Начиная с 1962 года в «The Magazine of Fantasy & Science Fiction» выходили специальные выпуски, посвящённые тому или иному известному автору-фантасту. Всего было сделано около 15 таких выпусков:
 Сентябрь 1962 года — первый специальный выпуск, номер, посвящённый Теодору Старджону.
 Май 1963 года — номер, посвящённый Рею Брэдбери.
 Октябрь 1966 года — номер, посвящённый Айзеку Азимову.
 Июль 1969 года — номер, посвящённый Фрицу Лейберу.
 Апрель 1971 года — номер, посвящённый Полу Андерсону.
 Апрель 1972 года — номер, посвящённый Джеймсу Блишу.
 Сентябрь 1973 года — номер, посвящённый Фредерику Полу.
 Апрель 1974 года — номер, посвящённый Роберту Силвербергу.
 Июль 1977 года — номер, посвящённый Харлану Эллисону.
 Ноябрь 1976 года — номер, посвящённый Деймону Найту.
 Декабрь 1990 года — номер, посвящённый Стивену Кингу.
 Март 2001 года — номер, посвящённый Люциусу Шепарду.
 Сентябрь 2001 года — номер, посвящённый Кейт Вильгельм.
 Июнь 2003 года — номер, посвящённый Барри Молзбергу ().
 Апрель 2007 года — номер, посвящённый Джину Вулфу.

Награды и номинации 
«The Magazine of Fantasy & Science Fiction» является восьмикратным лауреатом премии «Хьюго» в номинации лучший профессиональный журнал (в 1958, 1959, 1960, 1963, 1969, 1970, 1971 и 1972 годах)
и 22 раза становился лауреатом премии «Локус» в номинации лучший журнал (с 1971 по 1982, в 1987, и с 2001 по 2010 годы включительно). Журнал получил три премии «Балрог» в 1981, 1983 и 1984 годы.

Двое главных редакторов журнала становились лауреатами «Хьюго» в номинации лучший профессиональный редактор
 Эдвард Ферман в 1981, 1982 и 1983 годах;
 Кристин Кэтрин Раш в 1994 году.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  журнала «F&SF».
 Полный указатель выпусков и публикаций на сайте isfdb.org
 
 

Журнал Magazine Fantasy and Science Fiction
Фантастические журналы США